Az otrantói csata alatt az Otrantói-szoros környékén lezajlott csatákat értjük:

A középkorban:
 otrantói expedíció (1481)

Az első világháború során a Monarchia flottája és az antanterők összecsapásai:
 I. otrantói (vagy durrazói) csata (1915)
 II. otrantói csata
 III. otrantói csata, a legnagyobb tengeri ütközet a Földközi-tenger térségében az első világháború során (1917)
 IV. otrantói csata, az SMS Szent István elsüllyesztése (1918)